Юлія Гергес і Владіміра Угліржова були чинними чемпіонками, але цього Гергес вирішила взяти участь у турнірі в Бад-Гастейні.
Угліржова грала в парі з Марією Кондратьєвою і вони виграли титул, перемігши у фіналі пару Анна Чакветадзе і Марина Еракович з рахунком 6–4, 2–6, [10–7].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Doubles Draw

2010
Banka Koper Slovenia Open